Seznam armad Kopenske vojske ZDA.

Seznam

Združene armade 
 1. zavezniška zračnoprevozna armada

Poljske armade 
 1. armada (ZDA)
 2. armada (ZDA)
 3. armada (ZDA)
 4. armada (ZDA)
 5. armada (ZDA)
 6. armada (ZDA)
 7. armada (ZDA)
 8. armada (ZDA)
 9. armada (ZDA)
 10. armada (ZDA)
 14. armada (ZDA)
 15. armada (ZDA)

Glej tudi 

 seznam armad
 seznam korpusov Kopenske vojske ZDA

ZDA